Dominique Schelcher (1971-), dirigeant d'entreprise français. 
 Raimund Schelcher (1910-1972), est un acteur allemand.